Рейеро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 26,16 км². Население — 127 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона